Пепељуга има више значења:

 Пепељуга, бајка Шарла Пероа
 Пепељуга (филм из 1950), анимирани филм Волта Дизнија
 Пепељуга (филм из 2015), играни римејк филма из 1950. године
 Пепељуга (филм из 2021)
 Пепељуга (Дизнијев лик), измишљени лик из филма Волта Дизнија
 Пепељуга (теленовела), мексичка телевизијска серија
 Пепељуга (представа Игора Бојовића), представа позоришта Бошко Буха
 Пепељуга (песма Ђоганија)
 Пепељуга (биљка), коровска биљка Chenopodium album